68. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 23–24 stycznia 1971 roku w Heerenveen, w Holandii. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 16 po trzech dystansach. Drugi raz w karierze złoto wywalczył Norweg Dag Fornæss.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 35 łyżwiarzy z 15 krajów. Sklasyfikowanych zostało 34.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1971 w sportach zimowych
1971 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen